Kempten je označení několika převážně německých sídel:
 Kempten (Allgäu) – město v Bavorsku
 Kempten am Rhein – část města Bingen am Rhein v Porýní-Falci
 Kempten ZH – část města Wetzikon ve švýcarském kantonu Zürich